Vittjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Bohuslän 
Vittjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (3,5 ha)

Västmanland 
Vittjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (4 ha)

Uppland 
Vittjärnen, Uppland, sjö i Nacka kommun,  (3 ha)

Värmland 
Vittjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,

Dalarna 
Stora Vittjärnen, sjö i Ludvika kommun, 
Vittjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 667066-143671), sjö i Ludvika kommun, 
Vittjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 667258-143484), sjö i Ludvika kommun, 
Vittjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,

Hälsingland 
Vittjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Vittjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Vittjärnen (Norrala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Medelpad 
Vittjärnen (Attmars socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (6,36 ha)
Vittjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (6,05 ha)
Vittjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (3,86 ha)

Ångermanland 
Vittjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (24,2 ha)
Vittjärnen (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Vittjärnarna (Styrnäs socken, Ångermanland, 699618-160493), sjö i Kramfors kommun,  (3,99 ha)
Vittjärnarna (Styrnäs socken, Ångermanland, 699646-160533), sjö i Kramfors kommun,  (4,52 ha)
Vittjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland, 698236-157786), sjö i Kramfors kommun,  (8,06 ha)
Vittjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland, 699047-158218), sjö i Kramfors kommun,

Västerbotten 
Vittjärnarna, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Vittjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (7,54 ha)
Vittjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,75 ha)
Vittjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723163-170416), sjö i Skellefteå kommun, 
Vittjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723164-169844), sjö i Skellefteå kommun, 
Vittjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (16,8 ha)

Norrbotten 
Lill-Vittjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Stor-Vittjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Vittjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun, 
Vittjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,

Lappland 
Vittjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Vittjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,24 ha)
Vittjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 718739-166420), sjö i Lycksele kommun och Vindelns kommun,  (16,1 ha)
Vittjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 718744-166437), sjö i Lycksele kommun, 
Vittjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun och Storumans kommun,  (19,5 ha)
Vittjärnarna (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (5,58 ha)
Vittjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn